

Patronyme

 Caroline Voet (1974-), architecte belge ;
Gijsbert Voët (1593-1680), théologien hollandais ;
 Jean Voët (1647-1714), jurisconsulte hollandais, fils  de Paul ;
 Jacob Ferdinand Voet (1639-ap. 1689), peintre portraitiste baroque flamand.
 Johann Hendrick Voet (1758-1832), général de division hollandais ;
 Willy Voet, soigneur belge des équipes cyclistes Flandria, RMO, et Festina, voir affaire Festina.